ou Allen Robert Lachowicz (né le  à Pittsburgh (Pennsylvanie)), ancien jouer de baseball américain. 
  ou Colleen Madigan Lachowicz (1964), femme politique américaine du Maine.
 Jacek Lachowicz (1972- ), musicien, auteur et producteur polonais.
 Kacper Lachowicz, nom professionnel « Kacpa » (1987- ), ancien joueur de  polonaise de basketball (2 Liga), aujourd’hui entraîneur personnel de basketball en Europe.
  (1964-), une artiste américaine basée à Los Angeles (Californie).
  (1990-), joueur britannique de hockey sur glace. 

 Une famille Lachowicz fait partie d’un clan polonais, le clan Łodzia.
 

 Lachowicze est une forme voisine, désignant une ville : Liakhavitchy (en ) ou Liakhovitchi (en  ; en ) est une ville de la voblast de Brest, en Biélorussie, et le centre administratif du raïon de Liakhavitchy. 

Patronyme polonais